Anne Shelton peut désigner :
 Anne Shelton (1475-1555), aristocrate anglaise, tante de Anne Boleyn et gouvernante des enfants d'Henri VIII ;
 Anne Shelton (1923-1994), chanteuse anglaise ;
 Anne Shelton (1967-), photographe néo-zélandaise.